Knockando bezeichnet:
 Knockando (Schottland), Ort in Schottland
 Knockando (Whiskybrennerei), Whiskybrennerei in Schottland
 Knockando 1 und 2, zwei piktische Symbolsteine